En præfekt (af latin: praefectus, "foresat") kan være flere ting:
 Præfekt (myndighed) – øverste myndighed i et præfektur.
 Præfekt (religiøs titel)
 Prætorianerpræfekt eller prætoriansk præfekt – embede i Romerriget, oprindeligt leder af Prætorianergarden
 Præfekt (kostskole) – elev på kostskole med særlige pligter.